MFS steht für:
 Macintosh File System, ein für Apple-Computer eingeführtes Dateisystem
 Major Facilitator Superfamily, eine Gruppe von Membranproteinen
 Masse-Feder-System (Computergrafik), Verfahren in der Computergrafik, um das Deformationsverhalten von auf Polygonnetzen basierenden Objekten zu bestimmen
 Masse-Feder-System (Bahntechnik), bautechnisches Verfahren, mit dem die Übertragung von Erschütterungen, die von Eisenbahnfahrzeugen ausgehen, verringert wird. 
 Material-Förder- und Siloeinheit, Gleisbauwagen zum Transport von Schotter oder Abraum
 Mawtbo Folhoyo Suryoyo, eine Militärorganisation der christlichen Assyrer-Aramäer in Syrien, siehe Militärrat der Syrer
 MFS (Label) (Akronym von Masterminded For Success), ein ehemaliges unabhängiges deutsches Plattenlabel aus Berlin, das überwiegend Musik aus dem Bereich der elektronischen Musik veröffentlichte
 Militärflugschüler, Bezeichnung für Flugschüler im österreichischen Bundesheer
 Militärische Führungsschule, ehemalige Bezeichnung der Militärakademie an der ETH Zürich, siehe Militärakademie (Schweiz)
 Militärluftfahrzeugführerschein, siehe Fliegerische Ausbildung (Bundeswehr)
 Multifunktionsspeicher (Heizungstechnik)

MfS steht für:
 Ministerium für Staatssicherheit, ehemaliger Inlands- und Auslandsgeheimdienst der DDR

mfs steht für:
 Mexikanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

MFS